Kramolín kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Kramolín (okres Plzeň-jih)
 Kramolín (okres Třebíč)
 Nový Kramolín (okres Domažlice)